Die Little League World Series 2012 war die 66. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften bildeten eine Gruppe aus acht Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und eine Gruppe aus acht internationalen Mannschaften. Die beiden Gruppen spielen je eine Doppel-Eliminations-Runde, die Sieger der Gruppen spielen zum Schluss gegeneinander um den Weltmeistertitel.

Ergebnisse 

Die Ziehung der Begegnungen und die Festlegung des Zeitplanes fand am 14. Juni 2012 statt.

Runde Vereinigte Staaten

Runde International

Crossover-Spiel 

Die Mannschaften, welche ihre beiden ersten Spiele verloren haben, spielen die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.

Trost-Spiel 

Das Trostspiel (engl.: Consolation game) wird zwischen dem Verlierer der US-Meisterschaft und dem Verlierer der Internationalen Meisterschaft gespielt.

Weltmeisterschaft

Trivia 

 Mit dem Sieg gegen die Region Nordwest gelang dem Team aus Uganda der erste Sieg für Afrika an den Little League World Series überhaupt.
 Die Mannschaft der Schule Tokyo Kitasuna, welche Japan vertrat, hat die ganze Qualifikation und das ganze Turnier ungeschlagen absolviert, dies sind 13 Siege in Folge.

Weblink 
 Offizielle Webseite der Little League World Series 2012

Einzelnachweise 

Baseball 2012
2012
Sportveranstaltung in South Williamsport